Pancerniki typu Kaiser (1872)
 Pancerniki typu Kaiser (1911)

Zobacz też: Pancerniki typu Kaiser Friedrich